Jean-François Garneray,  (1755- 1837), peintre de genre et de portraits.

Ses trois fils
 Ambroise Louis Garneray (1783-1857), corsaire et peintre de marines.
 Auguste-Siméon Garneray  (1785-1824) peintre troubadour.
 Hippolyte Jean-Baptiste Garneray (1787-1858), peintre d'histoire, paysagiste.

Homonymie de patronyme